Velika nagrada Španije 1990 je bila štirinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1990. Odvijala se je 30. septembra 1990.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Alain Prost
| Ferrari
| 73
| 1:48:01,461
| 2
| 9
|-
! 2
| 2
|  Nigel Mansell
| Ferrari
| 73
| + 22,064 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 73
| + 34,874 s
| 9
| 4
|-
! 4
| 5
|  Thierry Boutsen
| Williams-Renault
| 73
| + 43,296 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 73
| + 57,530 s
| 6
| 2
|-
! 6
| 30
|  Aguri Suzuki
| Larrousse-Lamborghini
| 73
| + 1:03,728
| 15
| 1
|-
! 7
| 25
|  Nicola Larini
| Ligier-Ford
| 72
| +1 krog
| 20
| 
|-
! 8
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Judd
| 72
| +1 krog
| 12
| 
|-
! 9
| 18
|  Yannick Dalmas
| AGS-Ford
| 72
| +1 krog
| 23
| 
|-
! 10
| 9
|  Michele Alboreto
| Arrows-Ford
| 71
| +2 kroga
| 25
| 
|-
! Ods
| 11
|  Derek Warwick
| Lotus-Lamborghini
| 63
| Menjalnik
| 10
| 
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Judd
| 59
| Okvara
| 19
| 
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 56
| Trčenje
| 5
| 
|-
! Ods
| 27
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 53
| Hladilnik
| 1
| 
|-
! Ods
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 47
| Akumulator
| 8
| 
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Dallara-Ford
| 47
| Motor
| 17
| 
|-
! Ods
| 14
|  Olivier Grouillard
| Osella-Ford
| 45
| Obesa
| 21
| 
|-
! Ods
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 41
| Zavrten
| 11
| 
|-
! Ods
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Ford
| 22
| Zavrten
| 13
| 
|-
! Ods
| 29
|  Éric Bernard
| Larrousse-Lamborghini
| 20
| Menjalnik
| 18
| 
|-
! Ods
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Ford
| 13
| Zavrten
| 14
| 
|-
! Ods
| 17
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
| 5
| Motor
| 22
| 
|-
! Ods
| 8
|  Stefano Modena
| Brabham-Judd
| 5
| Trčenje
| 24
| 
|-
! Ods
| 4
|  Jean Alesi
| Tyrrell-Ford
| 0
| Zavrten
| 4
| 
|-
! Ods
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Ford
| 0
| Pedal za plin
| 16
| 
|-
! DNS
| 12
|  Martin Donnelly
| Lotus-Lamborghini
| 
| Poškodovan
| 
| 
|-
! DNQ
| 7
|  David Brabham
| Brabham-Judd
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 24
|  Paolo Barilla
| Minardi-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 10
|  Bernd Schneider
| Arrows-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 31
|  Bertrand Gachot
| Coloni-Ford
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 33
|  Roberto Moreno
| Euro Brun-Judd
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 34
|  Claudio Langes
| Euro Brun-Judd
| 
| 
| 
| 
|-
! DNPQ
| 39
|  Bruno Giacomelli
| Life-Judd
| 
| 
| 
| 
|}

Opombe 
 Najboljši štartni položaj: Ayrton Senna - 1:18.387
 Najhitrejši krog: Riccardo Patrese - 1:24.513
 Vodilni: Ayrton Senna 26 krogov (1-26); Nelson Piquet 2 kroga (27-28); Alain Prost 45 krogov (29-73)

Formula 1 sezona 1990
1990